Алиева Сугра (род. 1928 год, село Колатан, Ленкоранского уезда, (по др. данным — село Тангобин, Зувандского района), Азербайджанской ССР, СССР — дата и место смерти неизвестны) — колхозница, звеньевая колхоза «Новый путь», Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Алиева Сугра Рахмановна родилась в 1928 году в крестьянской семье. По национальности талышка. В 1937 году в связи решением Совнаркома СССР о депортации из приграничных с Ираном районов её семья была насильственно переселена в Казахстан и расселена в Чуйском (сейчас Шуском) районе Южно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1941 году в возрасте 13 лет вступила в колхоз «Новый путь» Шуского района Джамбулской области. Трудилась рядовой колхозницей, работала в полеводческой бригаде.

В 1945 году возглавила свекловодческое звено. В 1947 году под её руководством свекловодческое звено собрало с участка площадью 2 гектара по 815 центнеров сахарной свеклы.

28 марта 1948 года указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свёклы в 1947 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1950 года работала рядовой свекловичницей.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (28.03.1948)
 Орден Ленина (28.03.1948)
 Медаль «Серп и Молот» (28.03.1948)

Литература 
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-ата. 1950. 412 стр.

Ссылки